Нопалтепек има више значења:

 Општина Нопалтепек (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Нопалтепек (Нопалтепек, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Нопалтепек (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику